«Земляне» — радянська і російська рок-група

Земляне — селище, Тавдинський міський округ, Свердловська область

Земляне — село, Луганська область, Луганський район
 Земляне — село, Сумська область, Краснопільський район